Игорь Лапинский:
 Лапинский, Игорь Леонтьевич (род. 1944) — русский и украинский поэт и переводчик.
 Лапинский, Игорь Святославович (род. 1968) — польский и русский музыкант и композитор.